Sims är ett engelskt efternamn, som också kan stavas Simms. Det kan även vara ett geografiskt namn och ingår i sådana i områden med engelsktalande bosättning.

Personer med efternamnet Sims eller Simms

 Alexander Sims (född 1988), brittisk-tysk racerförare
 Christopher A. Sims  (född 1942), amerikansk nationalekonom
 Harvey J. Sims (aktiv 1932), kanadensisk curlingspelare
 Joan Sims (1930–2001), brittisk skådespelare
 John Sims (1749–1831), engelsk läkare och botanist
 John F. Simms (1916–1975), amerikansk politiker,  demokrat, guvernör i New Mexico
 Josh Sims (född 1997), engelsk fotbollsspelare
 Juliet Simms (född 1986), amerikansk singer/songwriter
 Kenneth Simms (född 1986), amerikansk basketspelare
 Molly Sims (född 1973), amerikansk fotomodell och skådespelare
 Pete Sims  (1938–2012), amerikansk jazztrumslagare
 William Gilmore Simms (1806–1870), amerikansk författare
 Zoot Sims (1925–1985), amerikansk jazzmusiker, saxofonist

Auktorsnamn
 Sims – auktorsbeteckning för den engelske botanisten John Sims

Geografi

Sims kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Sims Island, ö,

USA 

 Sims, Illinois, ort i Wayne County, 
 Sims, Indiana, ort i Grant County, 
 Sims, North Carolina, ort i Wilson County,

Se även
 Sims Creek
 Sims Islet 
 Sims Lake
 Sims River

 Lac Sims
 Petit lac Sims

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar